Вудроу Трејси „Вуди“ Харелсон (; Мидланд, Teксас, 23. јул 1961) амерички је глумац, активиста и драматург. Био је номинован за Оскара два пута и номинован за седам Еми награда, од којих је освојио само једну.

Запажену улогу је остварио у серији -{Cheers}- као шанкериста Вуди Бојд, за коју је освојио једну Еми награду. Такође је познат по улогама у: Белци не умеју да скачу, Краљ куглања, Зомбиленд, Рођене убице и у филмском серијалу Игре глади.

За филмове Народ против Ларија Флинта и -{The Messenger}-, Харелсон је био номинован за Оскар за најбољег глумца у главној улози и за најбољег глумца у споредној улози. 2014. године, глумио је детектива Мартина Харта у криминалистичкој драма Ејч-Би-Оу серији Прави детектив са Метјуем Маконахејом. Вуди и Метју су такође били номиновани за Награду Еми за најбољег главног глумца у драмској серији.

Филмографија 

|-
| 1986. || || -{Wildcats}- || Крушински || 
|-
| 1993. || || -{Cheers: Last Call!}- || Вуди Бојд || 
|-
| 1987. || || -{Bay Coven}- || Слејтер || 
|-
| 1988. || Убилачки инстинкт || -{Killer Instinct}- || Чарли Лонг || 
|-
| 1990. || || -{Cheers: 200th Anniversary Special}- || Вуди || 
|-
| 1990. || || -{Mother Goose Rock 'n' Rhyme}- || Lou the Lamb || 
|-
| 1991. || || -{Ted and Venus}- || бескућник вијетнамски ветеран || 
|-
| 1991. || || -{Doc Hollywood}- || Хенк Гордон || 
|-
| 1992. || Белци не умеју да скачу || White Men Can't Jump || Били Хојл || 
|-
| 1993. || Непристојна понуда || Indecent Proposal || Дејвид Марфи || 
|-
| 1985-1993 || || -{Cheers}- || Вуди Бојд || 
|-
| 1994. || || -{I'll Do Anything}- || -{Ground Zero Hero}- || 
|-
| 1994. || || -{The Cowboy Way}- || Пепер Луис || 
|-
| 1994. || Рођени да убијају || Natural Born Killers || Мики Нокс || 
|-
| 1995. || Воз пун лове || Money Train || Чарли || 
|-
| 1996. || || -{The Sunchaser}- || др Мајкл Рејнолдс|| 
|-
| 1996. || || -{Kingpin}- || Рој Мансон || 
|-
| 1996. || Народ против Ларија Флинта || -{The People vs. Larry Flynt}- || Лари Флинт || 
|-
| 1997. || Добро дошли у Сарајево || -{Welcome to Sarajevo}- || Флин || 
|-
| 1997. || Ратом против истине || -{Wag the Dog}- || наредник Вилијам Шуман|| 
|-
| 1998. || Палмето || -{Palmetto}- || Хари Барбер || 
|-
| 1998. || Танка црвена линија || -{The Thin Red Line}- || наредник Кек || 
|-
| 1998. || || -{The Hi-Lo Country}- || -{Big Boy Matson}- || 
|-
| 1999. || || -{Edtv}- || Реј Пекарни || 
|-
| 1999. || || -{Play It to the Bone}- || -{Vince Boudreau}- || 
|-
| 2001. || || -{American Saint}- || себе || 
|-
| 2003. || || -{Scorched}- || Џејсон „Вудс“ Вали || 
|-
| 2003. || || -{Anger Management}- || Галаксија/чувар Гари || 
|-
| 2004. || || -{She Hate Me}- || Лиланд Пауел || 
|-
| 2004. || После сумрака || -{After the Sunset}- || Стен Лојд || 
|-
| 2005. || || -{The Big White}- || Рејмонд Барнел || 
|-
| 2005. || Северна земља || North Country || Бил Вајт || 
|-
| 2005. || || -{The Prize Winner of Defiance, Ohio}- || Кели Рајан || 
|-
| 2006. || || -{A Prairie Home Companion}- || Дасти || 
|-
| 2006. || || -{Free Jimmy}- || Рој Арни || глас 
|-
| 2006. || Мрачни скенер || -{A Scanner Darkly}- || Ерни Лакман || 
|-
| 2007. || || -{The Walker}- || Картер Пејџ III || 
|-
| 2007. || Нема земље за старце || -{No Country for Old Men}- || Карсон Велс || 
|-
| 2007. || Битка у Сијетлу || -{Battle in Seattle}- || Дејл || 
|-
| 2007. || || -{The Grand}- || једнооки Џек Фаро || 
|-
| 2007. || Нанкинг || -{Nanking}- || Боб Вилсон|| 
|-
| 2008. || || -{Semi-Pro}- || Ед Моникс || 
|-
| 2008. || || -{Sleepwalking}- || Рандал || 
|-
| 2008. || || -{Transsiberian}- ||Рој || 
|-
| 2008. || || -{Surfer, Dude}- || Џек || 
|-
| 2008. || || -{Management}- || Џанго || 
|-
| 2008. || Седам живота || -{Seven Pounds}- || Езра Тарнер || 
|-
| 2009. || Гласник || -{The Messenger}- || Тони Стун || 
|-
| 2009. || Зомбиленд || -{Zombieland}- || Талахаси || 
|-
| 2009. || 2012 || -{2012}- || Чарли Фрост || 
|-
| 2012. || Игре глади || -{The Hunger Games}- || Хејмич Абернати || 
|-
| 2013. || Игре глади: Лов на ватру || -{The Hunger Games: Catching Fire}- || Хејмич Абернати || 
|-
| 2014. || Игре глади: Сјај слободе - Први део || -{The Hunger Games: Mockingjay – Part 1}- || Хејмич Абернати ||
|-
| 2015. || Игре глади: Сјај слободе - Други део || -{The Hunger Games: Mockingjay – Part 2}- || Хејмич Абернати ||
|-
| 2017. || Планета мајмуна: Рат || -{War for the Planet of the Apes}- || Пуковник || 
|-
| 2017. || Три плаката изван града || -{Three Billboards Outside Ebbing, Missouri}- || шериф Вилијам Вилоугби || 
|-
| 2018.|| Соло: прича Ратова звезда ||-{Solo: A Star Wars Story}-||Тобајас Бекет||
|-
| 2018.|| Веном ||-{Venom}-|| Клитус Касади || камео
|-
| 2019. || Повратак у Зомбиленд || -{Zombieland: Double Tap}- || Талахаси || 
|-
| 2021.|| Веном 2 ||-{Venom: Let There Be Carnage}-|| Клитус Касади / Карниџ || 
|-
| 2022. || Троугао туге || -{Triangle of Sadness}-'' || капетан Томас Смит || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1961.
Амерички глумци
Добитници награде Еми
Глумци у Ратовима звезда